Parallels  – album dei Fates Warning
Parallels  – azienda informatica
Universi paralleli (Parallels) – episodio della settima stagione di Star Trek: The Next Generation
Parallels  – film del 2015 diretto da Christopher Leone